Suits peut désigner :
 Costumes en anglais ;

Titres 
 Suits, également appelée Suits : Avocats sur mesure, une série télévisée américaine diffusée depuis 2011 ;
 Suits (슈츠), remake du précédent diffusé sur KBS2 en 2018.

Patronyme 

 , page d'homonymie ;
 Gustav Suits (1883-1956), poète estonien.

Divers 
 Bourse Gustav Suits, prix littéraire estonien annuel décerné en l'honneur du précédent.